Litten ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Litten (1890–1915), deutscher Dragomanatseleve, Bruder von Wilhelm Litten
 Freddy Litten (Frederick S. Litten; * 1964), Wissenschaftshistoriker
 Fritz Litten (1873–1940), deutscher Jurist und Hochschullehrer in Königsberg (Preußen)
 Hanna Litten (1920–1942), deutsche Bühnenbildnerin
 Hans Litten (1903–1938), deutscher Jurist
 Heinz Wolfgang Litten (1905–1955), deutscher Theaterregisseur
 Irmgard Litten (geborene Wüst; 1879–1953), deutsche Schriftstellerin
 Moritz Litten (1845–1907), deutscher Mediziner
 Patricia Litten (* 1954), schweizerisch-deutsche Schauspielerin
 Rainer Litten (* 1940), deutscher Jurist und Staatssekretär a. D.
 Wilhelm Litten (1880–1932), deutscher Diplomat und Orientalist

Litten ist ein  Ortsname:
 deutsche Bezeichnung für Liteň, Gemeinde in Tschechien
 Litten (Kubschütz), Ortsteil von Kubschütz im Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Litton